Желизко — фамилия.
 
 Желизко, Иван Тарасович (укр. Іван Тарасович Желізко; род. 2001, Львов) — украинский футболист, полузащитник клуба «Валмиера» и сборной Украины (до 21 года).
 Желизко, Павел (чеш. Želízko Pavel; род. 1950, Прага) — чехословацкий чешский актёр.